Mimostrangalia är ett släkte av skalbaggar. Mimostrangalia ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Mimostrangalia